Horvátország
 Dereza, falu Csázma községben, Belovár-Bilogora megyében
 Dereza, falu Pakrác községben, Pozsega-Szlavónia megyében

Filmművészet
Dereza 1985-ben a Szojuzmultfilm által készített szovjet zenés animációs film, rendezte: Alekszandr Davidov